Year of the cat (single), lied van Al Stewart
Year of the cat (album), album van Al Stewart
Saigon: Year of the Cat, film van Stephen Frears uit 1983